Opsilia — род жесткокрылых из семейства усачей (по некоторым источникам источникам подрод рода Phytoecia)

Систематика 
В составе рода:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Ламиины
Роды жесткокрылых